Osoby:
 Barbara Capell – niemiecka aktorka
 Leonore Capell – niemiecka aktorka
 Peter Capell – niemiecki aktor
 Rudolf Capell – niemiecki historyk

Zobacz też:
 Capel
 Cappel
 Cappell
 Kapell